Petri Pasanen (24 de Setembro de 1980 em Lahti) é um futebolista finlandês que joga como zagueiro, atua no SV Werder Bremen e pela Seleção Finlandesa de Futebol.

Futebolistas da Finlândia
Futebolistas do Sportverein Werder Bremen
Futebolistas do AFC Ajax
Futebolistas do Portsmouth F.C.
Futebolistas do FC Lahti
Naturais de Lahti